Ofaire ist der Name von

 Cilette Ofaire, eigentlich Cécile Houriet, (1891–1964), Schweizer Schriftstellerin
 Charles Ofaire, Pseudonym von Hermann Hofer (Romanist) (* 1938), Schweizer Romanist, Musikwissenschaftler und Schriftsteller